Spostamento  – nell'ambito della fisica 
 Spostamento  – nell'ambito della psicoanalisi 
 Spostamento  – nell'ambito dell'enigmistica
 Spostamento  – nell'ambito del pugilato